VTJ Kroměříž byl moravský vojenský fotbalový klub, který byl založen roku 1957. V průběhu 80. a začátkem 90. let úžeji spolupracoval s menším oddílem TJ Počenice. Zanikl roku 1994 sloučením s SK Spartak Hulín.

Klub působil nejprve na hřišti „Rejdišti“ vybudovaném ve středu cyklistického velodromu, které bylo hřištěm Hanácké Slavie.
Po krátkém působení na atletickém stadionu se přesunul na Stadion SK Hanácká Slavia Kroměříž vybudovaný v roce 1989.

Vývoj názvu 
Zdroj: 
 1957 – VTJ Dukla Kroměříž (Vojenská tělovýchovná jednota Dukla Kroměříž)
 1971 – VTJ Kroměříž (Vojenská tělovýchovná jednota Kroměříž)
 1994 – zánik sloučením s TJ Spartak Hulín do SK VTJ Spartak Hulín

Významní bývalí hráči 

Mezi nejznámější hráče, kteří v oddílu během základní vojenské služby působili, patřili mj. Rostislav Vojáček, Dušan Liba, Richard Dostálek či Vít Baránek. Trenérem A-mužstva byl mj. Eduard Šabatka.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Přemysl Jílek: Bohatých šest let – ČSTV Brno 1966

Externí odkazy 
 
 Historie SK Spartak Hulín, spartakhulin.com

 
Kroměříž, VTJ
Kroměříž, VTJ
Kroměříž, VTJ
Zaniklé sportovní kluby v Kroměříži
Fotbal v Kroměříži
Kroměříž
Kroměříž
Vojenství v Kroměříži